Peter Carruthers ist der Name folgender Personen:

* Peter Carruthers (Physiker) (1935–1997), amerikanischer Physiker
 Peter Carruthers (Philosoph) (* 1952), amerikanischer Philosoph 
 Peter Carruthers (Eiskunstläufer) (* 1959), amerikanischer Eiskunstläufer